Albert Rusnák puede referirse a varias personas:

 Albert Rusnák (n. 1948), futbolista eslovaco.
 Albert Rusnák (n. 1974), futbolista eslovaco.
 Albert Rusnák (n. 1994), futbolista eslovaco.